Gens de la lune (band), Franse band
 Gens de la lune (album), album van de Franse band